Citrus Park – CDP della Florida
Citrus Park – CDP dell'Arizona